Termenul de nitroanilină sau amino-nitrobenzen se poate referi la:
 2-nitroanilină
 3-nitroanilină
 4-nitroanilină

Vezi și 
 Fenilendiamină
 Dihidroxibenzen

Aniline
Nitrobenzeni